Moviment Nacional Somali, partit polític històric de Somàlia
 Moviment Nacional Simeó II, partit polític de Bulgària
 Matriu MNS (de les inicials dels seus introductors, els físics Maki, Nakagawa i Sakata), matriu que proporciona informació dels estats quàntics dels neutrins
 mns també és el codi ISO 639-3 del mansi, llengua parlada a Khàntia-Mànsia (Rússia)